Псевдолитопс (лат. Pseudolithos) — род суккулентных растений семейства Кутровые, произрастающих в засушливых районах Сомали, Йемена и Омана. Входит в трибу Стапеливые (Stapelieae).

Описание 
Все виды этого рода очень сочные растения, небольшого размера и имеют мозаику на поверхности стеблей. Их маленькие цветы появляются на поверхности сферического тела.

Систематика 
Филогенетические исследования показали, что этот род монофилетический и наиболее тесно связан с широко распространенными представителями трибы Стапеливые. Раннее виды рода могли относить к Караллюма из Северной Африки. Незначительно более дальним родством является сестринская ветвь, включающая роды Эхиднопсис и Ритидокаулон.

Таксономия 
Впервые растения были описаны как новый род в 1959 году.

,  20: 41 (1965).

Этимология 
Pseudolithos: первоначально было предложено именовать род как Lithocaulon, однако ранее это название уже использовалось для рода ископаемых водорослей. В 1965 году было опубликовано новое название – Pseudolithos (Псевдолитос), что означает «ложный камень» и относится к их внешнему виду, напоминающему гальку.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):
 , Candollea 17: 55 (1959), non Meneghini (1857), fossil name.
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):
 , Cact. Succ. J. (Los Angeles) 65: 167 (1993)

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

См. также 

 Стапеливые

Примечания

Литература

Ссылки 

Кутровые
Суккуленты